Cet article présente les personnages de la série manga et anime Inazuma Eleven.

Personnages

Mark Evans 
 est un des principaux personnages d'Inazuma Eleven. Il est capitaine et gardien (et libero dans la saison 2) dans l'équipe de Raimon et d'Inazuma Japon. Il est le petit-fils de l'entraîneur du Onze d'Inazuma, la meilleure équipe du Japon, David Evans.

Personnalité et apparence 
Mark Evans est décrit comme un passionné de foot. Il a tendance à ne jamais s'avouer vaincu, même dans les situations les plus douloureuses (exception dans l'épisode 46 de la saison 2 "Les doutes du capitaine"). Il parvient souvent à recruter d'autres joueurs, et à encourager tous ses coéquipiers à ne pas baisser les bras. Il s'entraîne régulièrement avec des pneus, comme son grand-père, pour apprendre de nouvelles techniques, et s’inspire parfois des cahiers de celui-ci.

L'apparence de Mark est pratiquement toujours la même : il porte un bandeau orange sur son front, a les yeux marron et les cheveux bruns, et porte soit l'uniforme de l'école, soit la jacket de l'équipe (plus souvent dans la saison 2), soit le maillot de gardien (ou libero).

Histoire 
Saison 1

Mark Evans est un footballeur, jouant au poste de gardien. Il est capitaine de l'équipe de Raimon, et cette année-là, il veut participer au Football Frontier. Mais son équipe ne compte que sept joueurs, et ils vont devoir jouer un match face à la Royal Academy, l'équipe la plus forte du pays, sous peine de voir le club dissous. Il parvient à recruter plusieurs joueurs à temps, mais le premier match est une catastrophe. L'arrivée d'Axel Blaze, un talentueux attaquant, redonne espoir à l'équipe et ils finissent par marquer un but. Après ces évènements, l'équipe est qualifiée au Football Frontier, et s’affirme au fur et à mesure des matchs. De nouveaux joueurs arrivent, comme Bobby Shearer (un espion et ancien joueur de la Royal mais qui se résigne ensuite), Jude Sharp (l'ex-capitaine de la Royal) puis Érik Eagle (un ami d'enfance de Bobby et de Silvia). En finale, Raimon affronte le collège Zeus, un collège sous le commandement de Ray Dark, dont le capitaine est Byron Love.

Saison 2

Après la victoire lors de la finale du Football Frontier, Mark et ses coéquipiers rentrent au collège, mais celui-ci est détruit par des personnages mystérieux de l'Académie Alius jouant au football et possédant de grands pouvoirs, grâce à la pierre Alius. Raimon joue un match face à une de leurs équipes, la Tempête des Gémeaux, mais ne fait pas le poids, et finalement, cinq joueurs sont blessés et doivent quitter l'équipe.

Une fois les blessés emmenés à l'hôpital, les joueurs de Raimon partent pour le collège Alpin afin d'y trouver Shawn Froste l'attaquant ou le défenseur de glace pour remplacer Axel Blaze qui a été exclu de l'équipe par l'entraîneuse Aquilina Schiller (Lina). Entre-temps Victoria Vangard fille du premier ministre a rejoint l'équipe. Shawn la rejoint également et affronte la Tempête des Gémeaux une nouvelle fois et remporte le match cette fois-ci mais un ennemi plus puissant encore fait son apparition: Epsilon.

Epsilon est une équipe de première division de l'académie Alius et écrase Raimon sans difficultés, mais après pas mal d'entraînement ils parviennent à les battre. D'autres équipes de l'académie affrontent le collège Raimon, notamment Diamond Dust ou l'équipe de Prominence, la Nouvelle Royale Academy, le Nouvel Epsilon, Chaos, équipe de division suprême, pour enfin affronter Genesis et gagner sur le score de 4 à 3. Mais quand ils reviennent au collège Raimon une surprise les attendent. Une dernière bataille leurs reste pour battre l'Académie Alius et Mark a sauvé tous ses amis de la pierre Alius.

Saison 3

Au début de la saison 3, Mark est sélectionné dans l'équipe Inazuma Japon pour participer au Football Frontier International, où ils vont pouvoir se mesurer aux autres équipes mondiales.

Le premier match, contre les Big Waves, la sélection australienne, est gagnée de justesse par Inazuma Japon 2-1.

Le second match, contre les Lions du Désert, une des équipes les plus endurantes du monde. Ils ont l'avantage à la première mi-temps, mais en perdent à la seconde à cause du soleil. Le score est alors de 2-2. Grâce à la « Frappe du Tigre » d'Austin Hobbes, Inazuma Japon marque un troisième but et gagne la rencontre 3-2. Durant le match de la finale du FFI, Inazuma Japon fait face à l'équipe Little Gigantes où les attaquants sont très puissants et où le capitaine et gardien, Hector Hélio, possède la Main Céleste X et une technique encore plus puissante, Main de l'âme. Quelque temps plus tard, Mark réalise la technique de gardien la plus puissante d'Inazuma Eleven, Arrêt Céleste, surpassant celles de Hector. L'équipe des Little Gigantes est entraînée par le grand-père de Mark, David Evans, qui est censé être mort.

Axel Blaze

Histoire 

Nom japonais: Gouenji Shuuya

Axel Blaze est un attaquant et porte le numéro 10. D’origine allemande, il commence des études en Allemagne, puis part au Japon avec son père et sa sœur à la suite du décès de sa mère. Axel intègre l'établissement Raimon au début de l'aventure. Avant d'arriver au collège Raimon, il était capitaine et star de l’équipe de football du collège Kirkwood. Il est considéré comme un génie du football, qui a prématurément abandonné sa carrière, à la suite d'un accident de sa petite sœur, Julia, renversée par Ray Dark, le jour de la finale  ; Axel préfère alors ne pas la jouer pour être à ses côtés. Les triplés Murdock, nouvelles vedettes de Kirkwood, lui en veulent énormément et rejettent la faute de la défaite qu'ils ont subi sur lui ; ils finissent par s'excuser le jour du match Raimon / Kirkwood. Toutefois, après les insistances de Mark, et voyant l'équipe se ridiculiser face à la Royal Academy, champions invaincus du tournoi, il finit par accepter d'intégrer le club de foot et devient l’un des joueurs les plus célèbres du tournoi.

Lors de la deuxième saison, Axel quitte l'équipe, car sa sœur est prise en otage par l'académie Alius, et il reste avec elle sans jouer au foot. Une fois les problèmes de sa sœur résolus, et sa sortie de l'hôpital, il réintégre l'équipe.

Lors de la troisième saison, il est presque obligé de retourner en Allemagne après le match contre la Corée (les Dragons de Feu, l'équipe de Byron, de Bryce Withingale et de Claude Beacons), sans accompagner l'équipe pour la phase finale du tournoi, car son père souhaite qu'il y poursuive ses études de médecine. Voyant qu'Axel adore le foot et se donne à fond pour cette passion, il le laisse cependant continuer.

Dans Inazuma Eleven GO, Axel est devenu le leadeur du  (nouvelle commission qui dirige le tournoi de foot inter-collèges et décide des scores de tous les matchs), il change alors son nom: Axel Blaze en Alex Zabel. Il est le principal antagoniste de la série et change de personnalité : son but est comparable à celui de Ray Dark, contrôler le football. Mais en vérité, il s'est lui aussi infiltré dans le  pour y apprendre aux SEEDS ce qu'est le vrai football. Il est l'entraîneur de Seidouzan accompagné de Saginuma(Dvalin) et de Toramaru (Austin). Mais il est aussi commandé par un autre chef.

Équipes

Axel a fait partie de plusieurs équipes :
 Kirkwood (Star de l'équipe) ;
 Raimon ;
 Inazuma Japon.

Son style de jeu est inspiré du joueur CRISTIANO RONALDO

Érik Eagle

Histoire 
Nom japonais: Ichinose Kazuya

Érik est Américain, mais a des origines japonaises. Un jour, alors qu’il a dix ans, il parle avec ses amis Silvia Woods et Bobby Shearer de leur avenir et, de ce qu'ils feront plus tard, ils se font ainsi la promesse de jouer au foot quoi qu'il arrive. Lorsqu'ils aperçoivent un petit chien qui va se faire écraser par un camion. Érik se précipite pour sauver le chien, et c'est finalement lui qui se fait renverser; il est transporté à l'hôpital d'urgence.

Les médecins sont formel : il ne pourra plus jamais jouer au football. Quand Silvia et Bobby viennent prendre de ses nouvelles, le père d'Érik leur dit qu'il était mort, conformément au souhait de son fils qui ne voulait pas que ses amis le prennent en pitié.

Un soir, après la victoire contre le collège Terria, Silvia reçoit un appel d’Érik, mais ne veut pas croire que c’est lui. Malgré tout, elle va le lendemain à l'aéroport avec Bobby pour l'attendre, mais Érik était déjà au collège Raimon. Plus tard, ils se revoient avec joie, et Érik leur dit la vérité,qu'il était tellement triste à cause de ce que lui a dit le médecin, qu'il demanda à son père de leur dire qu'il était mort. Parce qu'au fond de lui il était détruit. On le surnomme le « magicien du ballon rond ».

Lors de la , il fait partie de l’équipe des Licornes des États-Unis avec Bobby. Avant un match contre l’équipe d’Érik, le médecin lui dit de ne pas jouer le match car ses blessures pourrait le condamner à ne plus jouer au foot. Il promet cependant à Mark qu’un jour, il le battra à nouveau.

Jude Sharp

Identité 

Nom japonais : Kidō Yūto.

Famille : Célia Hills [Haruna otonashi]

Équipes : Royal Academy [Numéro 10; milieu de terrain & capitaine], Raimon [Numéro 14; milieu de terrain] & Inazuma Japon.

Élément : Vent.

Histoire 

Jude est le capitaine de la Royal Academy commandée par Ray Dark, prêt à tout pour gagner ; il joue en milieu de terrain. Après un accident causé par Ray Dark lors du match Raimon contre la Royal Academy, Jude et ses coéquipiers quittent l’équipe ; Jude rejoint alors les Raimon.

Jude porte une cape et des lunettes assez spéciales, offerts par Ray Dark lorsqu’il était jeune. À l’âge de 6 ans, lui et sa sœur Célia Hills perdent leurs parents dans un accident d’avion ; le seul souvenir d’eux qu’il leur reste est un vieux magazine. Ils sont adoptés dans deux familles différentes, et le seul moyen pour Jude de revivre avec sa sœur est de gagner le tournoi Football Frontier trois ans d’affilée. Il était très fidèle à son entraîneur, Ray Dark, mais il finira par être dégoûté de ses méthodes déloyales pour remporter la victoire. Après la défaite de la Royal Academy, il participera tout de même au tournoi Football Frontier étant donné que son équipe était vainqueur l'année précédente. Malheureusement, il tombera face à l'équipe du collège Zeus, qui s'avérera être une autre équipe créée par Ray Dark. À la suite de cette défaite, il rejoindra l'équipe du collège Raimon pour le match contre Terria et ira jusqu'à la finale, découvrant aux côtés de Mark Evans une autre manière de jouer au foot, beaucoup plus plaisante. En finale contre le collège Zeus, lui et Raimon ont toutes les difficultés à jouer face à ces joueurs surhumains, et pour cause ceux-ci sont renforcés grâce au nectar des dieux, une boisson créée par Ray Dark, décuplant les capacités humaines. Mais grâce à Mark et sa Main Magique, ils finiront par battre le collège Zeus et remporter le tournoi.

Dans la saison 2, il continue de voyager et de jouer avec Raimon, dans leur combat contre l'Académie Alius. Il deviendra de plus en plus fort, et développera même une nouvelle technique avec Mark Evans en libéro et Bobby Shearer, le triangle de la mort 2. Ils affronterons de terrifiantes équipes tels que la Tempête des Gémeaux, Epsilon, Diamond Dust, Chaos, Genesis, et finalement les Empereurs Noirs.

Dans la saison 3, il fait partie de la sélection japonaise pour le tournoi Football Frontier International (FFI). Il devra faire équipe avec Caleb Stonewall, un personnage qu'il n'apprécie guère du fait qu'il était le capitaine de la Nouvelle Royal Academy, une équipe que Ray Dark avait montée lors de la bataille contre l'Académie Alius. Il affrontera des équipes puissantes, tel que celles d'Australie, du Qatar et de la Corée où il affrontera à nouveau Byron Love, ancien capitaine de Zeus, Claude Beacons autrefois Torch et Bryce Whitinghale autrefois Fox. Qualifié pour le mondial, il se rendra avec l'équipe à l'île de Liocott. Il affrontera d'abord les Knights of Queen d'Angleterre, mais sera absent du match contre les Empereurs d'Argentine à la suite d'une nouvelle manigance de Ray Dark se faisant appeler Mister D et devenu entraîneur de l'équipe italienne après un « incident ». Il affrontera ses anciens coéquipiers, Erik Eagle et Bobby Shearer face aux Licornes des États-Unis, puis il se retrouvera face à Orphée d'Italie, toujours dirigée par Ray Dark. Heureusement Ray Dark retrouvera la voie du vrai football grâce à Paolo Bianchi qui lui rappellera ce qu'est le vrai football. Qualifié de justesse, il ne reste plus qu'à battre l'équipe des Rois du Football du Brésil, dirigée par Zoolan Rice, qui cache en réalité un complot mondial, dont Ray Dark n'était qu'une marionnette. Après la libération de l'équipe du Brésil, il finit par arriver en finale face aux Little Gigantes de Costail, une équipe créée et dirigée par David Evans, le grand-père de Mark, toujours vivant. Après un dur match, l'équipe Inazuma Japon remportera la victoire 3-2 in extremis.

Jordan Greenway

Identité 

Nom Japonais :  Midorikawa Ryūji.

 Equipes : Tempête des Gémeaux[numéro 10; milieu de terrain et capitaine], Inazuma Japan [numéro 13; milieu de terrain]

Histoire 

Jordan apparaît dans la saison 2 en tant que capitaine de la Tempête des Gémeaux après que Raimon ait remporté le Football Frontier. Son nom d'extraterrestre est Janus. Il semble très arrogant antipathique et trop sûr de lui, mais dans la saison 3 il se révèle avoir une personnalité complètement différente. En réalité il est très sympathique et a de l'humour. Il n'a pas non plus confiance en lui et se dévalorise en disant qu'il " ne sert à rien à l'équipe ", il aime aussi dire des dictons en toute situation.

Dans la saison 3, il est contraint de quitter l'équipe à cause d'une blessure en phase finale des éliminatoires. On le revoit dans l'épisode 78 "Le plan de Camélia pour une nouvelle super-technique".

Shawn Froste 
Nom japonais : Fubuki Shirou

Shawn jouait avec son petit frère, Aiden Froste, dans une équipe junior. Shawn devait subtiliser la balle et assurer la défense pour, ensuite, passer à Aiden, qui se chargeait de marquer le but. Ils formaient une parfaite combinaison entre défense et attaque. Un jour, après avoir gagné un match, la famille Froste rentrait à la maison mais malheureusement, une avalanche se produisit. Heureusement, Shawn se fit éjecté de la voiture juste à temps. Mais ce ne fut pas le cas de son frère et de ses parents qui moururent. En raison de cet accident, Shawn a peur de tous les sons qui ressemblent à des avalanches (comme la neige qui tombe d'un toit ou la foudre). Peu après ce tragique accident, la personnalité d'Aiden s'installa petit à petit à l'intérieur de Shawn. Ils se fusionneront pendant le match contre Génésis à la saison 2.

Nathan Swift 
Nom japonais: Kazemaru Ichirouta

Nathan Swift est, à l'origine, un membre du club d'athlétisme. Il rejoint Raimon pour aider l'équipe à combler le manque de joueurs en vue du match opposant la Royal Academy. Après avoir dit qu'il réfléchirait à la proposition de Mark il se décide de les rejoindre après l'avoir vu en train de s'entraîner. Lors du match opposant l'équipe de Jude, il est horrifié par leurs compétences et est blessé pour protéger Mark. Juste avant le match contre Shuriken (premier match dans le tournoi du Football Frontier), il doit faire un choix déterminant entre l'athlétisme et le football. Miles Ryan essaie de le ramener dans son ancien club. Cependant, après l'avoir vu jouer avec tant de passion, il lui permet de rester avec les Raimon. Saiji Quicksilver de Shuriken le défie dans une compétition de vitesse avec lui et le nomme "Nathalie". Après plusieurs matchs, les Raimon remportent le tournoi grâce à sa vitesse impressionnante.

Kévin Dragonfly

Le début de la saison 1 pourrait laisser croire qu'il n'aime pas le football, ce qui est contredit la deuxième saison. Il est jaloux.

Équipes

Saison 1 
L’équipe principale, composée dans la saison 1 de :
 Entraîneur :
 Seymour Hillman : gardien du 11 d’Inazuma, il travaille dans un restaurant de nouilles.
 Managers :
 Nelly Raimon
 Célia Hills
 Silvia Woods

Saison 2 
Au début de la deuxième saison, Max, Steve, Timmy, Sam et Jim se blessent au cours d’un match face à la Tempête des Gémeaux, dont le capitaine n’est autre que Janus, qui s'appellera Jordan à la saison 3. L’équipe Raimon est largement dominée (20 à 0) lors de ce match ; ils décident donc de faire le tour des établissements du pays dans le but de créer l’équipe la plus puissante qui soit et ainsi vaincre ceux qu’ils pensent être des extra-terrestres. Au cours du voyage, Nathan et Tod quittent l’équipe, puis Kevin la quitte à son tour à la suite d'une blessure après la Contre-Attaque de la Royal Académy. Raimon recrute Shawn Froste, Victoria Vanguard (la fille du premier ministre Vanguard surnommée Tori), Scotty Vanian, Suzette Heartland (surnommée Sue), Darren Lachance, Hurley Kane et Byron Love (joueur du collège Zeus), mais temporairement. Axel quitte l’équipe pendant un temps, mais la réintègre plus tard à Okinawa. Mark devient joueur de terrain, remplacé par Darren, pour donner finalement l’équipe :
 Remarque: Shadow a été rencontré à Osaka (Sue), mais il ne combattra pas face à Epsilon (épisode 41-42) mais il sera là à Okinawa il s'est fait capturé au quartier général de l'Académie Alius. On le retrouvera au collège Raimon mais il sera du côté des Empereurs Noirs.
 Entraîneurs :
Seymour Hillman (très brièvement)
 Aquilina Lina Schiller : elle est la grande sœur de Xavier Foster (Xene), le capitaine de l’équipe Génesis (équipe suprême de l'Académie Alius) et la fille d'Astram Schiller..

Inazuma Japon (Saison 3) 
Au cours de la saison 3, on suit les aventures de l'équipe Inazuma Japon, représentante du Japon au tournoi Football Frontier International. L'équipe est au départ composée en majorité des champions, les Raimon : Mark Evans, Axel Blaze, Jude Sharp, Jack Wallside, Nathan Swift et Tod Ironside. À ceux-ci viennent s'ajouter des joueurs autrefois transférés à Raimon : Shawn Froste, Scotty Banyan, Darren Lachance et Hurley Kane, ainsi que des nouveaux : Austin Hobbes, Xavier Foster (Xéné), Archer Hawkins, Caleb Stonewall, Thor Stutberg et Jordan Greenway (Janus).

Au terme des éliminatoires, Shawn et Jordan sont blessés et remplacés par Kevin Dragonfly et David Samford. Plus tard Tod est lui aussi blessé et Shawn réintègre l'équipe.

Il y a donc un total de 18 joueurs ayant porté les couleurs du Japon, soit :

Note : Pendant le match contre Neo Japon, Mark est placé au poste de libéro.
 Joueur ayant été recalé au test d'entrée :
 Isaac Glass (le frère jumeau de Willy Glass) ;
 David Samford ;
 Kevin Dragonfly ;
 Marvin Murdoch (capitaine du Collège Kirkwood) ;
 Shadow Cimmerian (nouveau joueur de l'équipe Raimon) ;
 Maxwell  Max  Carsson.
 Joueurs repêchés :
 Kevin Dragonfly ;
 David Samford.
 Entraîneurs :
 Seymour Hillman : gardien du 11 d’Inazuma, il travaille dans un restaurant de nouilles.
 Percival "Percy" Travis : le père adoptif de Camélia.
 Managers :
 Camélia Travis ;
 Célia Hills ;
 Silvia Woods ;
 William "Willy" Glass.
 Nelly Raimon (Revient vers la phase finale du FFI) ;

Film 
Au cours du film Inazuma Eleven, pour le match contre la Team Ogre : Austin Hobbes, Archer Hawkins, Paolo Bianchi, Shawn Froste, Xavier Foster et Canon Evans se joignent à Raimon. Dans le jeu, l'équipe s'appelle Néo Raimon.

Popularité 

Plusieurs personnages de la franchise ont été récompensés lors du  Anime Grand Prix (2011), dont en particulier : Celia Hills pour le second personnage féminin de l'année, ainsi que Nathan Swift et Shawn Froste pour les premiers et troisièmes personnages masculins préférés de l'année.

Références 

Inazuma Eleven
Inazuma Eleven
Inazuma Eleven